Периодни систем () може да се односи на:
 Периодни систем хемијских елемената
 Периодни систем математичких облика

Ово је такође назив неколико књига о периодном систему:
 За књигу Прима Левија, погледајте Периодни систем (књига).
 За књигу Сајмона Башера, погледајте Периодни систем (књига Сајмона Башера).